Dos por uno puede referirse a:

Dos por uno, telenovela de Chile.
Dos por uno, régimen del Derecho penal de Argentina.
Dos por uno en crímenes de lesa humanidad, fallo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de 2017.